OM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Oman.
 Olympique de Marseille
 Officine Meccaniche, nekdanja italijanska tovarna avtomobilov in tovornjakov

Glej tudi 

Kratice